Thoracochromis — рід риб родини цихлові. Налічує 4 види.

Види 
 Thoracochromis albolabris (Trewavas & Thys van den Audenaerde, 1969)
 Thoracochromis brauschi (Poll & Thys van den Audenaerde, 1965)
 Thoracochromis buysi (Penrith, 1970)
 Thoracochromis callichromus (Poll, 1948)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae